

Притикино — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Притикино — присілок, Тотемський район, Вологодська область